Strambach kann stehen für:

 Karl Strambach (1939–2016), deutscher Mathematiker
 Strambach (Stödtlen), Weiler der Gemeinde Stödtlen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg